Мочалейка — название населённых пунктов в России:

 Мочалейка — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Мочалейка — село в Каменском районе Пензенской области.